El adjetivo "complutense" o "Complutense" puede hacer referencia a:
 la ciudad española de Alcalá de Henares (Complutum en la época romana), de la que es gentilicio, sus habitantes e instituciones.
 la Universidad de Alcalá fundada por el cardenal Cisneros en 1499 en la ciudad castellana de Alcalá de Henares y trasladada en 1836 a Madrid.
 la Biblia políglota complutense iniciada y financiada por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, y publicada en 1520.
 la Universidad Complutense de Madrid, fundada en 1822 con el nombre de Universidad de Madrid.

Personas de Alcalá de Henares